Минулорічна чемпіонка Полін Пармантьє  поступилася в другому колі Олені Рибакіній.

Петра Мартич виграла світу перший титул WTA, здолавши в фіналі  Маркету Вондрушову, 1–6, 6–4, 6–1.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузери

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

İstanbul Cup
Тур WTA 2019